Bons Ventos FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Paracuru, cidade do estado do Ceará. Opera no dial FM, na frequência 91,1 MHz, e é oriunda da migração da frequência AM 1150 kHz, que operou, entre 1988 e 2018, como Rádio Cultura. A emissora possui sede administrativa e estúdio auxiliar na cidade de São Gonçalo do Amarante.

História 
Em 2014, a Rádio Cultura de Paracuru, juntamente a outras rádios AM do Ceará, solicitou ao Ministério das Comunicações um pedido de migração para a faixa FM. O processo foi iniciado em novembro de 2016 e concluído em fevereiro de 2018, quando a emissora deixou o dial AM, no qual operava desde 1988 na frequência 1150 kHz. Em 8 de abril de 2019, a emissora retorna ao ar em caráter experimental, agora operando no dial FM, na frequência migrante 91,1 MHz, apenas executando músicas intercaladas com vinhetas de expectativa para a estreia da nova programação.

A Bons Ventos FM foi lançada oficialmente em 6 de maio. A coordenação de sua programação ficou a cargo do radialista Rudi Cascaes.

Programas e comunicadores 
 Acorda Bons Ventos (Marta Moraes)
RDN (Rede de Notícias) (Edson Silva, Selma Vidal e Iane Costa)
 Manhã Bons Ventos (Fernando Xavier)
 Jornal Bons Ventos (Marta Moraes)
Sexta da Pancada (Elder Gurgel Participação Claudio Pinho)
 Frequência 91
 Toca Sucesso (Angela Theuce)
A Verdade na Boca do Povo (Lutiane Martins)
A Hora da Verdade (João Mota)
Razões do Existir (Liliane Matos)
Luz no Lar (Liliane Matos)
A Hora do Consolador (Cosme França e Francisco de Assis)
Graça Abundante (Junior Pernambucano)
Bons Ventos News (David Ramos)
 Madrugada Bons Ventos
 Santa Missa (Aos Domingos e Quartas)
 Brega Show
 Gente da Gente

Ligações externas 
 
 
 

Estações de rádio do Ceará
Estações de rádio fundadas em 2019